Ehrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Ehrmann (* 1962), deutsche bildende Künstlerin
 Carl Ehrmann (1822–1894), deutsch-US-amerikanischer Apotheker, Lehrer und Fotograf
 Charles-Henri Ehrmann (1792–1878), deutscher Mediziner
 Christa Ehrmann-Hämmerle (* 1957), österreichische Historikerin
 François Emile Ehrmann (1833–1910), französischer Maler
 František Ehrmann (1866–1918), tschechischer Theologe
 Gerry Ehrmann (Gerald Ehrmann; * 1959), deutscher Fußballtorwart
 Gilles Ehrmann (1928–2005), französischer Fotograf
 Harald Ehrmann (1935–2031), deutscher Betriebswirtschaftler
 Jacques Ehrmann (1931–1972), französischer Literaturtheoretiker
 Joe Ehrmann (* 1949), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Johann Christian Ehrmann (1749–1827), deutscher Mediziner und Autor
 Johannes Ehrmann (* 1983), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Jürgen Ehrmann (* 1961), deutscher Fußballtrainer
 Jutta Ehrmann-Wolf (* 1963), deutsche Handballschiedsrichterin
 Kurt Ehrmann (1922–2013), deutscher Fußballspieler
 Marianne Ehrmann (1755–1795), deutsch-schweizerische Schauspielerin, Schriftstellerin und Journalistin
 Max Ehrmann (1872–1945), US-amerikanischer Dichter
 Otto Ehrmann (1851–1928), deutscher Architekt und Stadtoberbaurat
 Paul Ehrmann (1868–1937), deutscher Zoologe
 Peter Ehrmann (* vor 1970), deutscher Archivar und Historiker

 Salomon Ehrmann (1854–1926), österreichischer Dermatologe
 Siegmund Ehrmann (* 1952), deutscher Politiker (SPD)
 Stephan Ehrmann (* 1969), deutscher Journalist
 Theophil Friedrich Ehrmann (1762–1811), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Thierry Ehrmann (* 1962), französischer Manager
 Thomas Ehrmann (* 1958), deutscher Volkswirt und Hochschullehrer

Ehrmann steht für:
 Ehrmann SE, Milchverarbeitungskonzern

Siehe auch:
 Ehrman